Boulou steht für:
 Boulou (Fluss), Nebenfluss der Dronne im Département Dordogne, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 eine westafrikanische Ethnie in Kamerun, siehe Bulu (Volk)

Le Boulou steht für:
 Le Boulou, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Region Okzitanien, Frankreich